Per Pavesi si può intendere:
 Pavesi – cognome italiano
 Attilio Pavesi – ciclista italiano
 Aurelio Pavesi De Marco – calciatore italiano
 Carlo Pavesi – schermitore italiano
 Eberardo Pavesi – ciclista italiano
 Mario Pavesi – imprenditore italiano, fondatore dell'azienda alimentare Pavesi
 Pietro Pavesi – zoologo italiano
 Stefano Pavesi – compositore italiano
 Ugo Pavesi – ingegnere italiano progettista e costruttore del trattore Pavesi P4

Altro 
 Pavesi – azienda alimentare
 Pavesi – azienda produttrice del trattore Pavesi P4